Die Präsidentschaftswahlen in Gambia 1987 fanden am 11. März 1987 statt. Nach einer Schätzung hatte Gambia 1986 eine Bevölkerung von 818.467 Einwohnern.

Wahlverfahren und -kreise 
Es wurde der zum zweiten Mal der Staatspräsident direkt vom Volk gewählt.

Die Wahl erfolgte gleichzeitig mit der Wahl des Parlaments.

Wahlvorbereitung 

Es stellten sich drei Kandidaten Zur Wahl, zum einen der amtierende Staatspräsident Dawda Jawara mit seiner Partei People’s Progressive Party (PPP). Herausgefordert wurde er von Sheriff Dibba mit seiner Partei National Convention Party (NCP) und Assan Musa Camara mit seiner Partei Gambian People’s Party (GPP).

Wahlausgang 

Es wurden 208.479 gültige Stimmen abgegebenen. Dawda Jawara wurde mit 71,1 Prozent der Stimmen zum Staatspräsidenten auf eine Amtszeit von fünf Jahren wiedergewählt.

Wahlergebnis

Wahlergebnis nach Wahlkreis

Einzelnachweise 

1987
Gambia Prasident